Das Damendoppel der  US Open 1977 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Titelverteidigerinnen waren Linky Boshoff und Ilana Kloss. Das Finale bestritten Martina Navratilova und Betty Stöve gegen Renée Richards und Betty-Ann Stuart, das Navrátilová und Stöve in zwei Sätzen gewann.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Damendoppel
1977